Утиму () — необитаемый остров в составе административно-территориальной единицы Хаа-Алиф Мальдивской Республики, а также наименование одной из династий мальдивских султанов и их резиденции:
 Утиму (династия) — династия мальдивских султанов.
 Утиму (дворец) — дворец, в котором родился первый султан из одноимённой династии .